Monte-Carlo Rolex Masters 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2015 z cyklu Monte-Carlo Rolex Masters rozgrywany w dniach 12–19 kwietnia 2015 roku w Monte Carlo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 3 288 530 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Monako